Glüer ist der Familienname von

 Dietlind Glüer (* 1937), deutsche Gemeindepädagogin und Mitbegründerin des „Neuen Forums“
 Ernst Glüer (1831–1867), deutscher Architekt
 Hermann Otto Glüer (1834–1913), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Kathrin Glüer-Pagin (* 1966), deutsche Philosophin
 Otto Glüer (1904–1972), deutscher evangelischer Pfarrer, siehe Smykowo#Pfarrer_Otto_Gl%C3%BCer